Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2016 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 15 по 21 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Жиль Симон
 Парный турнир —  Марин Драганя /  Хенри Континен

Общая информация 
Одиночный турнир собрал трёх представителей топ-10 мирового рейтинга. Первым сеяным стал Стэн Вавринка (№ 4 в мире на тот момент). Швейцарский теннисист дошёл до четвертьфинала, где проиграл восьмому номеру посева Бенуа Перу. Прошлогодний чемпион Жиль Симон защищал свой титул в качестве пятого номера посева, однако проиграл уже в первом раунде представителю России Теймуразу Габашвили. До финала удалось добраться четвёртому номеру посева Марину Чиличу и не имеющему посев Нику Кирьосу. В титульном матче победу сумел одержать Кирьос, который стал первым австралийцем в истории, победившим на турнире в Марселе. Помимо Габашвили, который прошёл во второй раунд в основном турнире принял участие ещё один представитель России: Андрей Кузнецов, который вышел в четвертьфинал и уступил там Марину Чиличу.

В парном турнире победу одержали вторые номера посева Майкл Винус и Мате Павич. Прошлогодние чемпионы Марин Драганя и Хенри Континен не защищали свой титул, однако Драганя принял участие в соревнованиях и в паре с Юлианом Ноулом и дошёл до четвертьфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ник Кирьос обыграл  Марина Чилича со счётом 6-2, 7-6(3).
 Кирьос выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Чилич сыграл 1-й одиночный финал и 24-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ф. Лопес
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=65
| RD1-seed04=
| RD1-team04= С. Стаховский
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Н. Маю
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= В. Мильо
| RD1-score06-1=61
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= С. Болелли
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Б. Пер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Р. Хасе
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ж. Соуза
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Л. Пуй
| RD1-score13-1=61
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А. Кузнецов
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= К. Алис
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=LL
| RD1-team16= Д. Гес
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С. Вавринка
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С. Стаховский
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=68

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= В. Мильо
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= Б. Пер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= М. Чилич
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Р. Хасе
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=5

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А. Кузнецов
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= К. Алис
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С. Вавринка
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= Б. Пер
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=7

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= М. Чилич
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= А. Кузнецов
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Б. Пер
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= М. Чилич
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=63
| RD4-score02-3=6
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Майкл Винус /  Мате Павич''' обыграли  Колина Флеминга /  Йонатана Эрлиха со счётом 6-2, 6-3.
 Винус и Павич выиграли 3-й совместный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 Мировой тур ATP 2016
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2016 году
Февраль 2016 года
2016